Золотухи () — село, Золотухинский сельский совет, Оржицкий район, Полтавская область, Украина. Является административным центром Золотухинского сельского совета, в который, кроме того, входит село Тарасенково.

Код КОАТУУ — 5323681601. Население по переписи 2001 года составляло 477 человек.

Географическое положение 
Село Золотухи находится на левом берегу реки Оржица, выше по течению на расстоянии в 5 км расположено село Савинцы, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Маяковка, на противоположном берегу — село Денисовка.

История 
Михайловская церковь села Золотухи известна с 1780 года.

Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Тракторная бригада.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Кафе.
 2 магазина.
 Медицинско-акушерский пункт.
 Школа.
 Детский садик.
 Сельский совет.

Известные люди 
 Петрик Афанасий Филиппович (1917—2001) — Герой Советского Союза, родился в селе Золотухи.

Примечания